Monitor može značiti: 

 zaslon ili računalni monitor, na kojem se prikazuje slika s računala.
 monitor (ratni brod), vrsta vojnog broda nazvano po brodu američke ratne mornarice USS Monitor
 USS Monitor, brod američke ratne mornarice
 Monitor (programski jezik), programski jezik
 Monitor (tjednik), crnogorski tjednik

fi:Näyttö